María Clara de Borbón-Dos Sicilias, duquesa de Capri (1 de enero de 2005) es la hija menor del príncipe Carlos de Borbón-Dos Sicilias, duque de Castro y de su esposa, la princesa Camila.

Biografía 
Nació el 1 de enero de 2005 en Roma, Italia. 
Fue bautizada el 2 de agosto de 2005 en la Iglesia Stella Maris de Costa Esmeralda, en Cerdeña. Sus padrinos fueron la princesa Miguel de Kent, la princesa Victoria de Windisch-Grätz, el príncipe Augusto Ruffo de Calabria y Sergio Mantegazza. La princesa María Clara tiene una hermana mayor, la princesa María Carolina, que nació en 2003. Ambas viven junto a la Familia Real en Mónaco.

Apariciones públicas 
La princesa María Clara y su hermana, la princesa María Carolina, asistieron al bautismo de los príncipes Vicente y Josefina de Dinamarca en 2011. Su padre, el duque de Castro, fue uno de los seis padrinos de la princesa Josefina.

La familia viajó a Capri, y residieron en un palacio oficial que pertenecía a la rama italiana de la Casa de Borbón.

En enero de 2014, ella y su hermana María Carolina, junto con sus padres asistieron a la ceremonia de beatificación de la reina  María Cristina, que se celebró en la Basílica de Santa Clara en Nápoles, Italia. 

En mayo de 2014, las princesas María Carolina y María Clara recibieron el Sacramento de la Primera Comunión con los príncipes  Nicolás y Emérico de Bélgica, que se celebró en Bonlez, Bélgica.
La princesa María Carolina y la princesa María Clara fueron nombradas embajadoras de "Sea Passion" en noviembre de 2015.
El 14 de mayo, durante la Segunda Peregrinación Internacional al Altar de la Catedral de la Basílica de San Pedro, que se celebró la Santa Misa presidida por S.E.R. el Cardenal Renato Raffaele Martino.
Durante el acto solemne de sus altezas reales, la princesa María Carolina y la princesa María Clara de Borbón de Borbón-Dos Sicilias recibieron el Sacramento de la Confirmación frente a casi un millar de caballeros y damas de las órdenes dinásticas de la Casa de Borbón de las Dos Sicilias.
Los padrinos de las princesas fueron: S.A.I. el príncipe Juan Cristóbal Bonaparte para la princesa María Carolina y S.A.I.R. el archiduque Martín de Austria-Este para la princesa María Clara.

Debut cinematográfico 

En 2014, la princesa María Carolina debutó en la película "Grace de Mónaco" en la que hizo una breve aparición.

Títulos 
 1 de enero de 2005 - el 27 de de enero de 2014: S.A.R. la princesa María Clara de Borbón-Dos Sicilias.
 27 de enero de 2014 - presente: S.A.R. la princesa María Clara de Borbón de las Dos Sicilias, duquesa de Capri.

Su nombre completo es Su Alteza Real la princesa María Clara Amalia Carola Luisa Carmen, duquesa de Capri, princesa de Borbón-Dos Sicilias.

Distinciones honoríficas 
  Dama gran cruz de justicia de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge (Casa de Borbón-Dos Sicilias, 08/11/2018).

Ancestros 

</center>

</div></div>

Referencias

Enlaces externos 
 http://www.ordinecostantiniano.it/
 http://www.realcasadiborbone.it/
 http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/3234655.stm
 https://www.facebook.com/Principessa-Maria-Chiara-di-Borbone-delle-Due-Sicilie-296234230774761/
 https://www.instagram.com/realcasadiborbone/
 https://twitter.com/realcasaborbone
 https://www.flickr.com/photos/145801468@N08/

Casa de Borbón-Dos Sicilias
Nacidos en Roma
Damas grandes cruces de justicia de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge